Back – cratere lunare
 Back – cognome coreano
 Back – fiume del Canada
 Back – fiume della Giamaica
 Back – fiume del Maryland, USA
 Back – fiume del New Hampshire e Massachusetts, USA
 Back – fiume della Virginia, USA 
 Back – fiume del Tamworth (Australia)
 Back – fiume del Cooma-Monaro (Australia)
 Back – film TV del 2009 con regia di Mark Pellington
 Back – singolo di Jeezy del 2020

Persone
 Axel Bäck – sciatore svedese
 Neil Back – rugbista e allenatore britannico